Kinyamaganga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Kinyamaganga (periodiskt vattendrag i Burundi, Bujumbura Rural), 
 Kinyamaganga (vattendrag i Burundi, Gitega), 
 Kinyamaganga (vattendrag i Burundi, Mwaro), 
 Kinyamaganga (vattendrag i Burundi, Kayanza), 
 Kinyamaganga (vattendrag i Burundi, Ngozi), 
 Kinyamaganga (vattendrag i Burundi, Muyinga), 
 Kinyamaganga (vattendrag i Burundi, lat -2,78, long 30,08), 

Robotskapade Burundiförgreningar